Big Blue River (engl. für „großer blauer Fluss“) bezeichnet:

 Big Blue River (Driftwood River), in Indiana (USA)
 Big Blue River (Kansas River), in Kansas und Nebraska (USA)